Театра́льный прое́зд — название улиц в различных населённых пунктах России.
 Театральный проезд — улица в Белгороде.
 Театральный проезд — улица в Москве.
 Театральный проезд — улица в Пензе.
 Театральный проезд — улица в Самаре.
 Театральный проезд — улица в Твери.

См. также 
 Театральный переулок
 Театральная аллея
 Театральная улица
 Театральная площадь